Barison – famiglia patrizia veneziana
 Emanuele Barison – fumettista italiano
 Ferdinando Barison – psichiatra italiano
 Giuseppe Barison – pittore italiano
 Paolo Barison – calciatore e allenatore di calcio italiano